De UEFA Super Cup 2000 was de 26e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 25 augustus 2000 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 1999/00; Real Madrid en de winnaar van de UEFA Cup 1999/00; Galatasaray SK. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Galatasaray SK won voor de eerste keer de titel. Okan Buruk werd Man of the Match.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1999/00
Real Madrid
Galatasaray SK
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco